Буйдинский сельсовет — муниципальное образование в Учалинском районе Башкортостана.
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения. Образован в 1998 году.

Состав сельсовета 
 село Буйда

История 
Образован в декабре 1998 года в составе города Учалы.

Закон Республики Башкортостан от 09.12. 98 № 200-з «Об образовании Буйдинского сельсовета города Учалы Республики Башкортостан» гласит:
Статья 1. Образовать Буйдинский сельсовет города Учалы Республики Башкортостан, включив в его состав село Буйда.

Статья 2. Установить границу Буйдинского сельсовета города Учалы Республики Башкортостан согласно представленной схематической карте.

В 2000 году передан из города в район, тем самым увеличив площадь Учалинского района и уменьшим территорию города Учалы.

Закон Республики Башкортостан от 09.11.2000 г. № 95-з «О передаче Бкйдинского сельсовета из города Учалы в Учалинский район Республики Башкортостан» гласит:

Статья 1. Передать Буйдинский сельсовет из города Учалы в Учалинский район Республики Башкортостан.

Статья 2. Установить границы города Учалы и Учалинского района Республики Башкортостан согласно представленной схематической карте.

Население

Примечания 

Сельсоветы, образованные в 1998 году
Муниципальные образования Учалинского района